Ансе́льми () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Ансельми, Джузеппе (1876—1929) — итальянский оперный певец (тенор).
 Ансельми, Ренато (1891—1973) — итальянский офицер, фехтовальщик-саблист, олимпийский чемпион, призёр чемпионатов мира.
 Ансельми, Розина (1880—1965) — итальянская сицилийская актриса театра и кино.
 Ансельми, Тина (1927—2016) — итальянский государственный деятель.
 Ансельми, Франко (1956—1978) — итальянский ультраправый террорист, сооснователь неофашистской организации «Революционные вооружённые ячейки».